Шестнадцать кораблей Королевского флота назывались HMS Greyhound (грейхаунд), один был переименован и один отменен до закладки:

 Greyhound — 45-пушечный корабль; построен в 1545; перестроен в 1558; разбился в 1563.
 Greyhound — корабль; в списках в 1585.
 Greyhound — 12-пушечный корабль; спущен на воду в 1636; взорвался в 1656 в бою с испанцами.
 Greyhound — 20-пушечный корабль; захвачен у роялистов в 1657; использован как брандер в 1666.
 HMS Greyhound — 16-пушечный корабль 6 ранга; в списках с 1672 по 1698.
 HMS Greyhound — 6-пушечный бомбардирский корабль; закуплен в 1694; продан в 1698.
 HMS Greyhound — 42-пушечный корабль 5 ранга; спущен на воду в 1702; разбился в 1711.
 HMS Greyhound — 20-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1712; захвачен испанцами в 1718.
 HMS Greyhound — 20-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1719, в испанских руках в April 1722; разобран в 1741.
 HMS Greyhound — 20-пушечный корабль 6 ранга; в списках с 1741 по 1768.
 HMS Greyhound — 15-пушечный куттер; закуплен в 1763; разоружен в 1776; продан в 1780.
 HMS Greyhound — 28-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1773; разбился в 1781.
 HMS Greyhound — 14-пушечный куттер; закуплен в 1780; переименован в Viper в 1781; продан в 1809.
 HMS Greyhound — 32-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1783; разбился в 1808.
 HMS Greyhound — заложен как 36-пушечный фрегат 5 ранга; переименован в HMS Euphrates и спущен на воду в 1813; продан в 1818.
 HMS Greyhound — шлюп; спущен на воду в 1859; переведен на рейдовую службу в 1869; продан в 1906.
 HMS Greyhound — эскадренный миноносец типа Greyhound; в списках с 1900 по 1919.
 HMS Greyhound (H05) — эскадренный миноносец типа G; спущен на воду в 1935; потоплен немецкой авиацией в 1941.
 HMS Greyhound планировался как эскадренный миноносец; заказан в 1944; отменен в декабре 1945.

См. также 
 Greyhound — по меньшей мере один таможенный куттер.
 Greyhound — с 10 августа 1798 по 13 февраля 1799 служил в Королевском флоте как наемный куттер, вооруженный 12 карронадами.